Anne Neville peut désigner :
 Anne Neville (1408-1480), noble anglaise ; 
 Anne Neville (1456-1485), reine d'Angleterre. Petite-nièce de la précédente.

Homonymie dynastique